Weberstraße steht für:
 Weberstraße (Bremen)
 Weberstraße (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Weststadt #Weberstraße
 Weberstraße (Hannover)
 Weberstraße (Lübeck)
 Weberstraße (Riga)